Heloparia är ett släkte av tvåvingar. Heloparia ingår i familjen prickflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Prickflugor
Heloparia